Лекустень () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Лекустень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лекустень.
 Лекустень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Платонешть.